Brandon Iron (14 de julho de 1968,  Alberta Canadá) foi um ator e diretor pornográfico canadense que provavelmente tirou a própria vida por enforcamento.

Carreira

Ator 
O primeiro filme de Iron foi Ashley Nicole chamado Bonfire of the Panties em 1991, todavia ele não começou a se dedicar inteiramente aos filmes até 1997.

Produtor e Diretor 
Iron é criador de duas vídeo franquias de sadomasoquismo, Slap Happy e  I Love it Rough.

Iron dirigiu diversos filmes para a Platinum X Pictures, uma companhia ligado a Red Light District Video. Sua linha de filmes Gonzo incluem filmes como Baker's Dozen, Intensities in 10 Cities, A Good Source of Iron, I Love it Rough, Photographic Mammaries, Ten Little Piggies e 50 to 1. Em alguns dos seus trabalhos mais antigos,  ele assinava como "Brandon Irons" ou  "Alek James Hidell". O último nome era um codinome de Lee Harvey Oswald.

Desde novembro de 2007 os filmes da Brandon Iron Productions são distribuídos pela JM Productions.
Iron é um dos co-proprietários da Ironwood Productions com o seu colega Mark Wood.

Filmes

Slap Happy 
Slap Happy é uma série de filmes sadomasoquistas, criado e dirigido por Iron e distribuído pela Extreme Associates. As cenas são filmadas em estilo gonzo e apresentam dominação masculina. Iron é ator solo em todas as cenas. Todas as cenas apresentam Iron e uma outra atriz realizando sexo oral.  Iron geralmente segura a cabeça da atriz e força o pênis em irrumatio enquanto a estapeia e a agride verbalmente continuadamente. Em certas cenas, a mulher vomita durante a relação.  Iron originalmente ofereceu a série para 34 companhias diferentes até a Rob Black of Extreme Associates aceitar distribuí-la.

Iron alega que quando a Rob Black pediu que ele dirigisse Slap Happy 5 a conpnhia não havia pago a ele por nenhum dos filmes anteriores. Consequentemente ele rompeu com a empresa. Iron também afirma que a companhia por varias vezes emitiu cheques sustados, sendo que os pagamentos sempre atrasavam. Ele também critica a informação no site da Extreme que Jewel De'Nyle teria cometido incesto com seu pai, alem de acrescentar que a empresa não paga seus tributes ao governo.

Prêmios

Vencidos 
 2000 AVN Award – 'Best Group Sex Scene (Film)' for Nothing To Hide 3 & 4 (with Wendi Knight, Michael J. Cox and Pat Myne)
 2002 XRCO Award for 'Unsung Swordsman'.
 2004 XRCO Award – 'Best Group Scene' for Baker's Dozen 2
 2005 XRCO Award for 'Unsung Swordsman'.
 2008 AVN Award – 'Best Anal Sex Scene (Video)' for Big Wet Asses 10 (with Bree Olson)

Indicações 
 2005 AVN Award - 'Best Threeway Sex Scene – Video' for Riot Sluts, with Frank Gun and Mandy Bright.
 2005 AVN Award – 'Best Anal Sex Scene' for Riot Sluts – nominated with Kami Andrews
 2007 AVN Award – 'Best Group Sex Scene (Video)' for Slutty & Sluttier. Nominated with Sandra Romain, Aurora Snow, Manuel Ferrara, Steve Holmes, Jay Ashley,  Jason Sinclair, D. Snoop, Brad Baldwin, Lefty, Carey Bucks, John Strong, Joe Blow, Joe Rock, Johnny Fender, Mike Hosh, Pascal St. James & Claudio Meloni.

Ligações externas 
 
 
 
 

Atores pornográficos do Canadá
Naturais de Alberta